Кле́мперер () — фамилия, происходящая из языка идиш. Означала служащего синагоги, который по утрам стучал в дома благочестивых евреев, чтобы разбудить их к утренней молитве.

Известные носители:
 Клемперер, Виктор (1881—1960) — немецкий филолог, писатель и журналист
 Клемперер, Отто (1885—1973) — немецкий дирижёр и композитор